Rakiten Japan Open е турнир по тенис за мъже от Международните серии 500, провеждащ се в Токио, Япония от 1972 г. Турнирът се играе на твърда настилка на открито.

Победители 

Турнири по тенис на твърд корт
Турнири по тенис в Япония
Спортни състезания в Токио